Egalitatea în drepturi este un termen care se referă la egalitatea juridică între persoane fizice , care poate fi folosit ca un sinonim pentru următorii termeni::
 Egalitatea în fața legii, non-discriminarea sau absența de privilegii -pentru motive de identitate colectivă- în cadrul unui sistem juridic.
 Egalitatea în ce privește libertatea, dreptul fiecărui individ de a se bucura de libertatea individuală.
Dezambiguizare